Nova Suíça (Goiânia)
 Nova Suíça (Nova Friburgo)

Bairros